Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону  одржано је 4. и 10. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинга 2015. одбранио је Кристијан Тејлор из САД.

Земље учеснице 
Учествовао је 31 атлетичара из 21 земаља. 

 Азербејџан 2
 Бразил 1
 Бугарска 2
 Гвајана 1
 Грчка 1
 Доминика 1
 Јамајка 1
 Јапан 1
 Кина 2
 Куба 3
 Летонија 1
 Мексико 1
 Немачка 1
 Нигерија 1
 Португалија 1
 САД 4
 Суринам 1
 Уједињено Краљевство 1
 Финска 1
 Француска 3
 Шпанија 1

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 6. августа 2017.

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у троскоку пре првенства (6. августа 2017), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2017.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама  такмичара су подељени  у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 17,00 метара (КВ), коју су прескочила 3 такмичара, а осталих 9. пласирало се на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017. године
 Резултати тркоскока на СП 2017. године на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном